Sahnesauce steht für:

 Sauce Chantilly, eine Ableitung der Mayonnaise mit Sahne
 Rahmsauce, eine Ableitung einer braunen bzw. weißen Grundsauce mit Sahne bzw. Rahm.